Мериндад-де-Рио-Убьерна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос.  Занимает площадь 275,228 км². Население — 1393 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса